Microneta är ett släkte av spindlar som beskrevs av Menge 1869. Microneta ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar
Microneta